Manzanillo může být:

Sídla
 Manzanillo (Kuba) – město na Kubě
 Manzanillo (Mexiko) – město v Mexiku

Osoby
 Héctor Manzanilla (* 1985) – venezuelský boxer